France Sevens 2005 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju France Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 10–11 czerwca 2005 roku na Stade Jean-Bouin w Paryżu będąc siódmym turniejem sezonu 2004/2005.

Informacje ogólne 
Turniej początkowo miał zostać przeprowadzony, tak jak rok wcześniej, w Bordeaux, do Paryża został przeniesiony na prośbę Fédération Française de Rugby. Rozegrane na Stade Jean-Bouin zawody były siódmym turniejem sezonu 2004/2005 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Podział na grupy i rozkład gier zostały opublikowane na początku maja 2005 roku.

Choć sprawa zwycięstwa w klasyfikacji generalnej rozstrzygnęła się już w poprzednim turnieju, zespoły walczyły o dobre zakończenie sezonu, a indywidualnie Santiago Gómez Cora i Fabian Juries rywalizowali o pobicie rekordu w liczbie przyłożeń w historii cyklu, który dzierżył Karl Te Nana. W pierwszym dniu najbardziej zacięta była rywalizacja w grupie D, gdzie o braku awansu Argentyńczyków do ćwierćfinałów zadecydowała różnica małych punktów. W turnieju triumfowali reprezentanci Francji mający w składzie gwiazdę piętnastoosobowej wersji Vincenta Clerca, w drodze do pierwszego w historii tytułu pokonując kolejno RPA, Nową Zelandię i Fidżi. Najlepszym graczem zawodów został uznany Julien Malzieu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2004/2005)
France Sevens
2005 we Francji